Токмак — місто в Україні, Запорізької області; до 1962 — назва Великий Токмак.
 Токмак — річка, найбільша ліва притока річки Молочної.
 Токмак (Токмок) — місто в Киргизстані, Чуйська область
 Токмак-Кая - гора в Криму, нижній Чатирдаг.